Een titel voor 'strijders voor de islam', zie ghazi (titel)
Ghazi van Irak